Лаврский переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Лаврский переулок — улица в Москве.

Украина 
 Лаврский переулок — улица в Киеве.

См. также 
 Лавровая улица
 Лавровый переулок — улица в Ялте.
 Лаврская улица
 1-й Лаврский мост
 2-й Лаврский мост
 Лаврский проезд
 улица Лаврова